Livingston eller Lívingston kan syfta på:

Livingston University – tidigare namn (1967-95) på University of West Alabama
Livingston Energy Flight – ett italienskt flygbolag 2003-2010
Livingston Compagnia Aerea – ett italienskt flygbolag 2011-
Livingston FC – en skotsk fotbollsklubb

Personer 
 Livingston (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
Robert Livingston Beeckman (1866–1935), amerikansk politiker och guvernör
 Coleman Livingston Blease (1868–1942), amerikansk politiker och guvernör
Ogden Livingston Mills, Jr (1884–1937), amerikansk politiker
Livingston Taylor (1950–), amerikansk musiker och kompositör

Geografi

Antarktis

 Livingston Island – en av Sydshetlandsöarna, Antarktis

Guatemala 

 Municipio de Lívingston, kommun, 
 Lívingston, kommunhuvudort, Departamento de Izabal, Municipio de Lívingston,

Storbritannien 

 Livingston, West Lothian – grevskapshuvudort, Skottland, West Lothian,

USA 

 Livingston, Alabama, countyhuvudort, Sumter County, 
 Livingston, Illinois, ort, Madison County, 
 Livingston, Kentucky, ort, Rockcastle County, 
 Livingston Parish, Louisiana
 Livingston, Louisiana, Livingston Parish, 
 Livingston, South Carolina, ort, Orangeburg County, 
 Livingston, Tennessee, countyhuvudort, Overton County, 
 Livingston, Texas, countyhuvudort, Polk County, 
 Livingston, Wisconsin, ort, Grant County, 
 Livingston, Kalifornien, ort, Merced County, 
 Livingston, Montana, countyhuvudort, Park County, 
 Livingston, New Jersey,

Se även
Livingston County

Se även
Måsen: Berättelsen om Jonathan Livingston Seagull